Harewood (Canada), een plaats in Canada
 Harewood (motorfiets), een motormerk
 Harewood (West Yorkshire), een civil Parish in Engeland